Nuno Álvares Pereira de Melo (Évora, 4 de noviembre de 1638-Lisboa, 27 de enero de 1727) fue un noble portugués y duque de Cadaval tras la creación del título el 26 de abril de 1648 por la Carta Regia de Juan IV.

Origen 
Hijo del III marqués de Ferreira y IV conde de Tentúgal, Francisco de Melo, y de Juana de Pimentel. Nuno nació en Évora el 4 de noviembre de 1638 y fue educado en palacio. Sus hermanos fueron Teodoro de Melo de Braganza, (m 1672) e Isabel de Moscoso (1640-1650).

Primeros años 
Después de la aclamación de Juan IV, el marqués de Ferreira trasladó su familia a Lisboa, y Nuno se crio en el palacio real. Cuando falleció su padre en 1645, lo sucedió como marqués de Ferreira. El 26 de abril de 1648 el rey le concedió el título de duque de Cadaval, día en que nació el infante Pedro. Desde entonces el primogénito pasó a convertirse en marqués de Ferreira y el segundo hijo en conde de Tentúgal.

Carrera 
En 1657, con 19 años, fue nombrado familiar del Santo Oficio. En 1657 quiso formar parte en la guerra de Alentejo, pero la reina regente Luisa de Guzmán no lo consintió, prohibiéndole salir de la Corte, por carta de 19 de mayo. En 1658 intentó nuevamente alistarse en el ejército, y esta vez obtuvo permiso, porque la reina intentaba nombrarlo general de caballería en la siguiente campaña. Asistió al cerco de Badajoz y al ataque del fuerte de San Miguel, siempre con distinción. En este ataque recibió dos heridas, una ellas de mucha gravedad, despedazándole una bala el hombro izquierdo, obligándolo a un tratamiento prolongado. En 1659 quiso volver al ejército, pero la reina se lo impidió de nuevo, y el 10 de marzo lo nombró consejero de Estado y ministro del despacho de la junta nocturna, donde se trataban los más importantes negocios y los más altos intereses del reino. 

Era de los hidalgos que más censuraban el procedimiento irregular del príncipe Afonso, y por eso, tan pronto como subió al trono, el nuevo monarca lo mandó a la villa de Almeida. A pesar de serle prohibido repetidas veces salir en campaña durante el tiempo de su exilio, aún sirvió como soldado a las órdenes del gobernador de las armas de la provincia de Beira, destacando en algunos combates. Sintiéndose enfermo partió para Caldas da Rainha, desde donde pasó a Tentúgal, y causando extrañeza aquel proceder, dirigió una representación al rey, por la que obtuvo licencia para residir en Alenquer, y más tarde se le permitió regresar a Lisboa.

Tuvo una gran participación en la deposición del por entonces actual monarca y en la entrega del gobierno a su hermano Pedro. Asistió como condestable a las Cortes del 27 de enero de 1668, reunidas para el juramento del infante como regente con motivo de la incapacidad perpetua de Alfonso VI de Portugal, y fue él a quien la reina Maria Francisca de Saboya le encargó actuar como su procurador en la causa de su divorcio.

Cuando terminó la guerra con España, fue nombrado primer plenipotenciario para el tratado de paz firmado en Lisboa el 13 de febrero de 1668. Ese mismo año la reina lo eligió como su mayordomo mayor, cargo que conservó hasta su muerte, sirviendo sucesivamente a las reinas María Sofía de Palatinado-Neoburgo y María Ana de Austria.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Évora
Fallecidos en Lisboa
Condes
Duques de Portugal del siglo XVII
Duques de Portugal del siglo XVIII
Mayordomos mayores de la reina
Casa de Braganza